

Patronymes 
 Balthazar Gerbier (1592-1663), homme de cour anglo-néerlandais, diplomate, conseiller artistique, miniaturiste et architecte.
 Pierre-Jean-Baptiste Gerbier (1725-1788), avocat et orateur français.
 Thierry Gerbier (1965-2013), biathlète français.

Toponymes 
 Arêtes du Gerbier, sommet du massif du Vercors.
 Mont Gerbier-de-Jonc, situé sur les communes de Saint-Martial et Sainte-Eulalie en Ardèche.
 Rue Gerbier, voie du  de Paris.

Nom commun 
 Le gerbier (agriculture) est une technique quasiment plus employée, utilisée en fin de cycle de culture des graminées, ayant perduré jusqu'à la mécanisation du ramassage. C'est un amas d'au moins dix gerbes, un type de meule au rangement très méthodique qui :
 préserve au mieux la verticalité dès tiges de graminées pour deux raisons (en cas de faible pluie permettre un facile écoulement + limiter la chute des graines) ; 
 préserve au mieux la stabilité (les plus longs et hauts des graminées sont liés à leur sommet par une ou des pailles torsadées) ; 
 préserve l'aération (diminuer les risques de fermentation par trop de serrage) ;
 limite les risques qu'une pluie moyenne n'hydrate trop les gerbes, par re-séchage rapide (en cas de forte pluie le sommet du gerbier est protégé d'un tissu).
 dont la finalité est un stockage pour préparer soit le transport des gerbes, soit l'opération directe de battage sur place.

Homonymie de patronyme